През сезон 1962-63 ФК Интер участва в турнирите на Серия А и Копа Италия.
 Серия А: Победител (Скудето №8 в историята на клуба и първо в годините на Великият Интер)
 Копа Италия: 1/8 финали

Отбор 

 Треньор:  Еленио Ерера
 Президент:  Анджело Морати

Резултати

Серия А

Копа Италия 

ФК Интер по сезон